Сельское поселение Чуровское — сельское поселение в составе Шекснинского района Вологодской области.
Центр — село Чуровское.

Образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
В состав сельского поселения вошёл Чуровский сельсовет.

По данным переписи 2010 года население — 1900 человек.

География 
Расположено в восточной части района. Граничит:
 на севере и востоке с сельским поселением Сиземское,
 на юго-востоке с городским поселением Чёбсарское,
 на юге с сельским поселением Угольское,
 на юго-западе с сельским поселением Никольское и городским поселением посёлок Шексна,
 на западе с разливом на реке Шексне (на другом берегу сельское поселение Нифантовское).

По территории поселения протекают реки Чуровка, Имая. Проходит региональная автотрасса , участок Северной железной дороги, ближайшая станция — Шексна.

Населённые пункты 
В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. Согласно этому списку в состав Железнодорожного сельсовета входил 41 населённый пункт.

20 марта 2001 года была упразднена деревня Лесная Сосновка. С тех пор состав Чуровского сельсовета не изменялся.

В состав сельского поселения входят 40 населённых пунктов, в том числе
36 деревень,
2 посёлка,
1 разъезд,
1 село.

Упразднённые населённые пункты:

Примечания 

Муниципальные образования Шекснинского района
Сельские поселения Вологодской области